Этцель — германизация гуннского имени Аттила.

Фамилия:
 Этцель, Пьер-Жюль (; 1814—1886) — французский писатель и издатель, псевдоним Сталь (P.-J. Stahl), сотрудничал с Жюлем Верном.
 Этцель, Франц (1902—1970) — немецкий политик.
Топонимы:
  — деревня в окрестностях немецкого города Фридебург;
  — гора в Альпах на северной стороне озера Цюрих в кантоне Швиц в Швейцарии.
Другое:
 Эцель — сокращённое название еврейской подпольной организации «Иргун Цваи Леуми», действовавшей на территории Палестины с 1931 по 1948 годы.

См. также 
 Хетцель